Sherlock Holmes este un personaj fictiv creat de Arthur Conan Doyle.

Sherlock Holmes se mai poate referi la:

Filme artistice 
Sherlock Holmes (film din 1916), cu William Gillette
Sherlock Holmes (serie de filme produse de Stoll Pictures), cu Eille Norwood
Sherlock Holmes (film din 1922), cu John Barrymore
Sherlock Holmes (serie de filme din 1931), cu Arthur Wontner
Sherlock Holmes (film din 1932), cu Clive Brook
Sherlock Holmes (serie de filme din 1939), cu Basil Rathbone și Nigel Bruce
The Adventures of Sherlock Holmes (film), film din 1939
Sherlock Holmes and the Voice of Terror (1942)
Sherlock Holmes and the Secret Weapon (1943)
Sherlock Holmes in Washington (1943)
Sherlock Holmes Faces Death (1943)
Sherlock Holmes and the House of Fear, (1945)
Sherlock Holmes (film din 2009), cu Robert Downey, Jr. și Jude Law
Sherlock Holmes: Jocul umbrelor, continuare din 2011
Sherlock Holmes (film din 2010), film direct-pe-DVD cu Ben Syder și Gareth David-Lloyd

Televiziune 
Sherlock Holmes (serial TV din 1951), producție BBC, cu Alan Wheatley
Sherlock Holmes (serial TV din 1954), producție americană, filmări în Franța, cu Ronald Howard
Sherlock Holmes (serial TV din 1965), cu Peter Cushing și Douglas Wilmer în rolul lui Holmes la diferite vârste
Sherlock Holmes (serial TV din 1967), serial polițist german, cu Erich Schellow (Sherlock Holmes) și Paul Edwin Roth (dr. Watson)
The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson (Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона) (1979–1986), cu Vasily Livanov și Vitaly Solomin
Sherlock Holmes (serial TV din 1984), producție britanică cu Jeremy Brett (Sherlock Holmes) și David Burke (dr. Watson)
Sherlock Holmes the Golden Years, o serie de două filme de televiziune cu Christopher Lee și Patrick Macnee:
Incident at Victoria Falls (film de televiziune din 1991)
Sherlock Holmes and the Leading Lady (film de televiziune din 1992)
Sherlock Holmes in the 22nd Century, serie animată din 1999 cu Sherlock Holmes în viitor
Sherlock (serial TV), producție britanică din 2010 cu Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) și Martin Freeman (dr. Watson)
Sherlock Holmes (serial TV din 2013), serial TV rusesc

Teatru
Sherlock Holmes piesă de teatru din 1899 scrisă și interpretată de William Gillette

Vezi și
Sherlock Holmes in other media
Lista actorilor care l-au interpretat pe Sherlock Holmes
Popular culture references to Sherlock Holmes
Canonul lui Sherlock Holmes